Robert A. Lutz est un homme d'affaires américain, né en 1932.
 Robert Lutz, joueur de tennis américain, né en 1947.

Voir aussi